Борзонти — горная вершина в Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики. Высота над уровнем моря составляет 2511 метров. Расположена в междуречье Гехи и Мартанки. В основе перевода оронима чеченское «борз» — «волк» и формант «тӀи», соответствующий русскому «на». «На волчьей вершине».

Примечания

Литература 
 
 

Горные вершины Чечни